Профессиональная Футбольная Группа «А» 2000/2001 () — 77-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 2000/2001 на rsssf.com

2000/2001
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2000 году
Спорт в Болгарии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001